Чижа́ — форма родительного и винительного падежей единственного числа существительного чиж (название птицы и другие значения).

Чи́жа может означать:

 Чижа — деревня в Ненецком автономном округе.
 Чижа — река в Ненецком автономном округе.
 Чижа — целевой полигон для стратегических ракет в посёлке Чижа, в устье реки Чижа.

См. также 
 Чижа-1
 Чижа-2